Il doppio femminile del torneo di tennis Canada Open 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Zina Garrison e Gabriela Sabatini che hanno battuto in finale Pam Shriver e Helena Suková 7-6, 5-7, 6-4.

Teste di serie

 Pam Shriver /  Helena Suková (finale)
 Kathy Jordan /  Liz Smylie (semifinali)
 Elise Burgin /  Rosalyn Nideffer (semifinali)
 Zina Garrison /  Gabriela Sabatini (campionesse)

 Carling Bassett-Seguso /  Catarina Lindqvist-Ryan (primo turno)
 Patty Fendick /  Jill Hetherington (quarti di finale)
 Eva Pfaff /  Andrea Temesvári (quarti di finale)
 Alycia Moulton /  Betsy Nagelsen (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1986